Биа может означать:
 Биа — река в Западной Африке.
 Биа (национальный парк) — национальный парк и биосферный резерват в Гане.
 Биа (гора) — высочайшая вершина Лаоса.
 Биа — подгруппа языков Ква.